Spaans voor 2 april, herdenkingsdag van de Falklandoorlog in Argentinië
Dos de Abril (departement), een departement van de Argentijnse provincie Chaco